Ivica Vrdoljak – calciatore croato
 Matea Vrdoljak – cestista croata
 Zdeslav Vrdoljak – pallanuotista croato